Холмс () — канадское озеро, расположенное в графстве Нортамберленд, провинция Нью-Брансуик. Находится на расстоянии 31,1 мили от деревни Стэнли.

Холмс — одно из нескольких озёр, формирующих истоки реки Литл-Саутуэст-Мирамиши. Получило своё название в 1884 году в честь лесоруба, работавшего в тех местах.

Это озеро долгое время было личным местом рыбалки нью-йоркской семьи Пратт. После того, как легендарный проводник Генри А. Бретуэйт () ознакомил его с этим регионом,  в 1909 году построил из дерева бивак около озера. Впоследствии эти строения перешли во владение , соучредителя парка . Рыбалка ведётся на этом озере и поныне.

Права на владение и рыбную ловлю в этом озере и верховьях реки Литл-Саутуэст-Мирамиши были получены семьёй Пратт от провинциального правительства. Вышеупомянутый Шерман Пратт также был известен как основатель клуба для мальчиков «Гренвилл-Бейкер-Бойз» (в ), и ввиду своего увлечения подобной деятельностью бивак семьи Праттов он превратил в летний лагерь, который ежегодно посещало порядка тридцати мальчиков.

Примечания 

Озёра Нью-Брансуика